Jméno a příjmení Stanislav Vlček má více nositelů:

 Stanislav Vlček (básník) (1913-???) – pseudonym: Ilja Magdón; český básník
 Stanislav Vlček (* 1976) – fotbalista
 Stanislav Vlček (politik) (1912-???) – český politik, poúnorový poslanec KSČ